Ofra steht für:
 Ofra (Siedlung), eine jüdische Siedlung im Westjordanland
 OFRA (Unternehmen), ehemaliges deutsches Unternehmen mit Sitz in Beverungen, das Gebäude in Systembauweise produzierte

Ofra oder OFRA steht als Abkürzung für:
 Online-Archiv Frauenpolitik, Sammlung von Bildern und Dokumenten zur Geschichte der Frauenpolitik 
 Organisation für die Sache der Frau (OFRA)
 Oberfranken-Ausstellung, jährliche Leistungsschau der regionalen Wirtschaft in Oberfranken

Abkürzung